Pentahidroksiflavon se može odnositi na:

 Hipolaetin (3',4',5,7,8-pentahidroksiflavon)
 Kvercetin (3,5,7,3',4'-pentahidroksiflavon) 
 Tricetin (5,7,3',4',5'-pentahidroksiflavon)